Майкл Джозеф (Майк) Миньола (; род. 16 сентября 1960, Беркли) — американский художник, иллюстратор и сценарист комиксов. Автор серии «Хеллбой» издательства Dark Horse Comics. Также принимал участие в анимационном проекте «Атлантида: Затерянный мир».

Биография и карьера 
Свою первую работу иллюстратором он получил в 1980 году в журнале Comic Reader. В 183-м выпуске журнала была впервые опубликована иллюстрация, сделанная Майком. На этой иллюстрации была изображена Рыжая Соня (стр.9). Первая публикация обложки, нарисованной Майком, состоялась в ноябре 1981 года в 196-м выпуске Comic Reader.

В 1982 году Майк оканчивает , получив степень  в иллюстрировании.

С 1983 года работает контуровщиком в Marvel Comics над сериями: «Сорвиголова», «». Позже работал над обложками серий: «Халк», «Отряд Альфа» и ограниченной серии «». Также Майк рисует обложки для различных серий про Бэтмена, в том числе «» и «Dark Knight, Dark City».

Вместе со сценаристом Джимом Старлином в 1988 году Майк выпускает мини-серию «».

В начале 1990-х Майк работал над обложками и иллюстрации многих комиксов DC Comics и Marvel Comics.

Хеллбой 
После долгих лет работы над комиксами с чужими персонажами, в 1994 году Майк начал иллюстрировать свой собственный комикс — «Хеллбой». Первую мини-серию об этом герое, «Хеллбой: Семя разрушения», он создает по сценарию Джоном Бирном и публикует в издательстве Dark Horse Comics. Следующая опубликованная серия про Хеллбоя: «Wolves of St. August», и большинство всех остальных серий создавались на основе сценариев самого Майка, хотя над персонажем работали и другие сценаристы и авторы.

Майк остается основным иллюстратором в работе над комиксами по Хеллбою до 2007 года, когда его сменяет на этом посту . Миньола с этих пор большей частью занят построением сценария и созданием обложек для серий.

Он также занимается обложками спин-оффа «», сценарий для которого пишет , а иллюстрирует . Только в 2008 году Майк возвращается к иллюстрированию серии про Хеллбоя в работе «In the Chapel of Moloch».

Стиль 
Алан Мур описал стиль Майка как «встречу немецкого экспрессионизма с Джеком Кёрби». Также его стиль описывают как сплав Джека Кёрби с . Стиль Майка — это мрачные персонажи с грубыми чертами лиц и большим количеством густых теней.

Кино 
Майк Миньола работает иллюстратором в 1992 году у режиссёра Френсиса Форда Копполы во время съемок фильма «Дракула». В 2001 году он работает художником-постановщиком в The Walt Disney Company при работе над проектом «Атлантида: Затерянный мир». В 2002 году становится автором концептов для фильма Гильермо дель Торо «Блэйд 2». Также, автор концептов для мультфильма «Храбрая сердцем» студии Pixar.

Дизайн костюма Бэтмена, созданный в 1980-х для комикса «Gotham by Gaslight» был использован в мультсериале «Бэтмен: отважный и смелый».

В 2004 году Гильермо дель Торо снимает фильм «Хеллбой: Герой из пекла» по мотивам комикса «Хеллбой: Семя разрушения». В 2008 году вышел сиквел «Хеллбой 2: Золотая армия». Оба эти фильма снимаются при активном участии Майка. Также на видео выходят два анимационных фильма: «» в 2006 году и «Хеллбой: Кровь и металл» в 2007 году.

22-х минутная пилотная анимационная экранизация комикса «The Amazing Screw-On Head» была показана в 2006 году на канале Syfy Universal.

Библиография

Комиксы

Бэтмен 
  (февраль 1989), график, DC Comics
 The Doom That Came to Gotham мини-серия, 3 выпуска (2000), сценарист, DC Comics

Хеллбой 
 Хеллбой: Семя разрушения (март — июнь 1994), Dark Horse
 Хеллбой: Пробуждение дьявола (июнь — октябрь 1996), Dark Horse Comics
 Hellboy: The Chained Coffin and Others (5 августа 1998), Dark Horse Comics
 Hellboy: The Right Hand of Doom (29 января 2003), Dark Horse Comics
  (май — август 2001), Dark Horse Comics
  (26 апреля 2006), Dark Horse Comics
  (3 октября 2007), Dark Horse Comics
 Darkness Calls мини-серия, 6 выпусков (2007), Dark Horse Comics

Бюро Паранормальных Исследований и Защиты (B.P.R.D.) 
  (29 января 2003), Dark Horse Comics
  (25 августа 2004), Dark Horse Comics
 A Plague of Frogs (2005), Dark Horse Comics
 The Dead (2005), Dark Horse Comics
 The Black Flame (2006), Dark Horse Comics
 The Universal Machine (2007), Dark Horse Comics

Другие 
  ограниченная серия, 4 выпуска (май — август 1985), график, Marvel Comics
  #3, короткая история «Monkey See, Monkey Die» (октябрь 1986), художник, Marvel Comics
 The Chronicles of Corum #1-6,9,11,12 (1987); художник, 
  (1988); художник, DC Comics
 Ted McKeever’s Metropol #9-11 (1991), художник, 
 Дракула Брэма Стокера официальное переложение фильма, мини-серия, 4 выпуска, (1992), художник, Topps Comics
 ZombieWorld: Champion of the Worms мини-серия, 3 выпуска (1997), сценарист, Dark Horse Comics
 Jenny Finn: Doom Messiah (1999), сценарист
 : Fires of the Revolution (1999), художник, DC Comics
  один 32-хстраничный выпуск (2002), сценарист и художник, Dark Horse Comics
 : Iron Prometheus (2007)
 Sir Edward Grey, Witchfinder сценарист, Dark Horse Comics:
 «Murderous Intent» опубликовано в Dark Horse Presents #16, ноябрь 2008
 In the Service of Angels ограниченная серия, 5 выпусков (июль — ноябрь 2009)
 Lost and Gone Forever ограниченная серия, 5 выпусков (февраль — июнь 2011)
  сценарист, Dark Horse Comics:
 The Plague Ships ограниченная серия, 5 выпусков (август — декабрь 2010)
 «A Passing Stranger» (День бесплатных комиксов, май 2011)
 The Curse Bells ограниченная серия, 5 выпусков (август — декабрь 2011)

Романы

Обложки 

 Action Comics Annual № 6 (DC)
 Adventures Of Superman Annual № 6 (DC)
 Чужой против Хищника № 0 (Dark Horse)
 Отряд Альфа № 29—34, 36, 39 (Marvel)
  № 3 (Dark Horse)
 Аквамен Vol. 2 (?) № 6 (DC)
 Batgirl Special № 1 (DC)
 Batman Annual № 18 (DC)
 Batman/Judge Dredd: Vendetta In Gotham № 1 (DC)
 Conan № 29—31 (Dark Horse)
  № 236—237 (Marvel)
 Сорвиголова Annual 1991 (Marvel)
  № 88—91, 107, 142, 151 (Dark Horse)
 Dark Horse Comics № 2 (Dark Horse)
  № 3—5 (DC)
  Том 1 (Image)
 Detective Comics Том 1 № 583 (February 1988)(DC)
  № 1 (Valiant)
 Dylan Dog № 1-6 + специальный выпуск «Zed» (Dark Horse)
  № 6 (Marvel)
 Frankenstein Dracula War № 1-3 ()
 Халк № 302, 304—309, 311—313 (Marvel)
 Ежеквартальник Лиги Справедливости № 14 (DC)

  № 9, 12 (Marvel)
  № 1—4 (DC)
  № 20 (Marvel)
  № 54, Ежегодник № 7 (Marvel)
  № 20 (Marvel)
  № 15 (Marvel)
  № 1—4 (Marvel)
  № 3 (DC)
 Серебряный Сёрфер Том 3 № 14 (Marvel)
  № 24 (Valiant)
  № 7—9 (DC)
  № 42—45 (DC)
 Strange Tales Том 2 № 19 (Marvel)
  № 21 (Marvel)
 Superman Annual № 6 (DC)
 Superman: The Man of Steel Annual № 3 (DC)
  № 55, 70 (Marvel)
 X-Men Classic № 57-70 (Marvel)
 Зорро № 6 (Topps)

Премии и награды 
 1995:
 «Best Writer/Artist» премия Айснера, за «Хеллбой: Семя разрушения»
 «Best Graphic Album: Reprint» премия Айснера, за «Хеллбой: Семя разрушения»
 «Best Artist» премия Харви
 «Best Achievement by an Inker» 
 1996:
 «Best Artist» премия Харви
 «Best Graphic Album of Previously Released Material» премия Харви, за «Hellboy: The Wolves of Saint August»
 1997:
 «Best Writer/Artist» премия Айснера, за «Хеллбой: Пробуждение дьявола»
 1998:
 «Best Writer/Artist» премия Айснера, за «Hellboy: Almost Colossus», «Hellboy Christmas Special» и «Hellboy Jr. Halloween Special»
 2000:
 «Best Artist» премия Харви, за «Hellboy: Box Full of Evil»
 2002:
 «Best Finite Series/Limited Series» премия Айснера, за «Hellboy: Conqueror Worm»
 2003:
 «Best Humor Publication» премия Айснера, за «The Amazing Screw-On Head»
 «Best Short Story» премия Айснера, за «The Magician and the Snake»
 2004:
 «Favourite Comics Writer/Artst» 
 «Best Comics-Related Book» премия Айснера, за «The Art of Hellboy»
 Received «»
 2006:
 «Favourite Comics Writer/Artst» премия Eagle
 2007:
 «Roll of Honour» премия Eagle
 «Favourite Colour Comicbook — American» премия Eagle, за «Hellboy: Darkness Calls»
 2008:
 «Best Cover Artist» премия Харви
 «Award for Favourite Colour Comicbook — American» премия Eagle
 «Roll of Honor» премия Eagle
 «Best Horror Comic Book» премия Рондо Хаттона, за «Hellboy: In the Chapel of Moloch»
 2009:
 «Best Finite Series/Limited Series» премия Айснера, за «Hellboy: The Crooked Man»
 «Best Graphic Album: Reprint» премия Айснера, за «Hellboy Library Edition» том 1 и 2
 «Best Publication Design» премия Айснера, за «Hellboy Library Edition» том 1 и 2
 «All-in-One Award» 
 2010:
 «Best Cover Artist» премия Харви, за «Hellboy: Bride of Hell»
 2011:
 «Favorite Writer/Artist» премия Eagle
 «Favorite Artist:Inks» премия Eagle
 «Best Single Issue (or One-Shot)» премия Айснера, за «Hellboy: Double Feature of Evil»

Примечания

Публикации

Ссылки 
 Официальный сайт
 Фильмография на Internet Movie Database
 Майк Миньола на Kinopoisk.ru
 Карьера Майка на экнциклопедии комиксов Lambiek
 Информация о Майке на Comic Book DB
  The Hellboy Archive

Интервью 
 
 
 
 
 
 
 Список интервью с официального сайта

Хеллбой
Сотрудники DC Comics
Сотрудники Marvel Comics
Художники-иллюстраторы США
Выпускники Калифорнийского колледжа искусств